George Savile peut se référer à :

 George Savile (1549/50-1622), , aristocrate anglais ;
 George Savile (v. 1583-1614), aristocrate anglais ;
 George Savile (1633-1695),  marquis d'Halifax, homme politique et écrivain politique anglais ;
 George Savile (v. 1678-1743), , homme politique britannique ;
 George Savile (1726-1784), , homme politique britannique.